Unterbrechung steht für:
 temporäre Unterbrechung eines Vorgangs, siehe Pause
 Unterbrechung in Form eines Eingriffs, siehe Intervention
 Unterbrechung als Folge eines Eingriffs, siehe Störung
 Verfahrensunterbrechung im deutschen Zivilprozess, siehe Unterbrechung (Recht)